Di seguito una lista di asteroidi dal numero 142001 al 143000 con data di scoperta e scopritore.

142001-142100 

|-
| 142001 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142002 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142003 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142004 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142005 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142006 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142007 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142008 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142009 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142010 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142011 - ||  || 9 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 142012 - ||  || 8 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142013 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142014 Neirinck ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142015 - ||  || 11 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142016 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142017 - ||  || 7 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142018 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142019 - ||  || 8 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142020 Xinghaishiyan ||  || 15 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142021 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142022 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142023 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142024 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142025 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142026 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142027 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142028 - ||  || 17 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 142029 - ||  || 17 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 142030 - ||  || 17 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 142031 - ||  || 20 agosto 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 142032 - ||  || 16 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142033 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142034 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142035 - ||  || 20 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142036 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142037 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142038 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142039 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142040 - ||  || 26 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 142041 - ||  || 21 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142042 - ||  || 21 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142043 - ||  || 27 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 142044 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142045 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142046 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142047 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142048 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142049 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142050 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142051 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142052 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142053 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142054 - ||  || 27 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142055 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142056 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142057 - ||  || 29 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 142058 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142059 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142060 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142061 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142062 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142063 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142064 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142065 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142066 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142067 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142068 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142069 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142070 - ||  || 28 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142071 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 142072 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 142073 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142074 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142075 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142076 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142077 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142078 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142079 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142080 - ||  || 30 agosto 2002 || Spacewatch
|-
| 142081 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142082 - ||  || 31 agosto 2002 || LINEAR
|-
| 142083 - ||  || 30 agosto 2002 || LONEOS
|-
| 142084 Jamesdaniel ||  || 29 agosto 2002 || J. W. Young
|-
| 142085 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142086 - ||  || 16 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 142087 - ||  || 16 agosto 2002 || A. Lowe
|-
| 142088 - ||  || 30 agosto 2002 || R. Matson
|-
| 142089 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142090 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142091 Omerblaes ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142092 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142093 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142094 - ||  || 29 agosto 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142095 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142096 - ||  || 26 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142097 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142098 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142099 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142100 - ||  || 29 agosto 2002 || NEAT
|}

142101-142200 

|-
| 142101 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142102 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142103 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142104 - ||  || 30 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142105 - ||  || 19 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142106 Nengshun ||  || 30 agosto 2002 || Q.-z. Ye
|-
| 142107 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142108 - ||  || 17 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142109 - ||  || 18 agosto 2002 || NEAT
|-
| 142110 - || 2002 RO || 2 settembre 2002 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 142111 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142112 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142113 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142114 - ||  || 2 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142115 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142116 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142117 - ||  || 1 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142118 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142119 - ||  || 2 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 142120 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142121 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142122 - ||  || 3 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142123 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142124 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142125 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142126 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142127 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142128 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142129 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142130 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142131 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142132 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142133 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142134 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142135 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142136 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142137 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142138 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142139 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142140 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142141 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142142 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142143 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142144 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142145 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142146 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142147 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142148 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142149 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142150 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142151 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142152 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142153 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142154 - ||  || 5 settembre 2002 || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 142155 - ||  || 6 settembre 2002 || L. Ball
|-
| 142156 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142157 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142158 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142159 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142160 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142161 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142162 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142163 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142164 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142165 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142166 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142167 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142168 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142169 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142170 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142171 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142172 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142173 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142174 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142175 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142176 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142177 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142178 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142179 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142180 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142181 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142182 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142183 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142184 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142185 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142186 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142187 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142188 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142189 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142190 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142191 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142192 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142193 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142194 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142195 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142196 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142197 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142198 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142199 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142200 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|}

142201-142300 

|-
| 142201 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142202 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142203 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142204 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142205 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142206 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142207 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142208 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142209 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142210 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142211 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142212 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142213 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142214 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142215 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142216 - ||  || 4 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142217 - ||  || 4 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142218 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142219 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142220 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142221 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142222 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142223 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142224 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142225 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142226 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142227 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142228 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142229 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142230 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142231 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142232 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142233 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142234 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142235 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142236 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142237 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142238 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142239 - ||  || 5 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142240 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142241 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142242 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142243 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142244 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142245 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142246 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142247 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142248 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142249 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142250 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142251 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142252 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142253 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142254 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142255 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142256 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142257 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142258 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142259 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142260 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142261 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142262 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142263 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142264 - ||  || 5 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142265 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142266 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142267 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142268 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142269 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142270 - ||  || 5 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142271 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142272 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142273 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142274 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142275 Simonyi ||  || 8 settembre 2002 || Piszkéstető
|-
| 142276 - ||  || 1 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142277 - ||  || 6 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142278 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142279 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142280 - ||  || 7 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142281 - ||  || 8 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142282 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142283 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142284 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142285 - ||  || 10 settembre 2002 || Needville
|-
| 142286 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142287 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142288 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142289 - ||  || 12 settembre 2002 || R. A. Tucker
|-
| 142290 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142291 Dompfaff ||  || 12 settembre 2002 || E. W. Elst
|-
| 142292 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142293 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142294 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142295 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142296 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142297 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142298 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142299 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142300 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|}

142301-142400 

|-
| 142301 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142302 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142303 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 142304 - ||  || 10 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142305 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142306 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142307 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142308 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142309 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142310 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142311 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142312 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142313 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142314 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142315 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142316 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142317 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142318 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142319 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142320 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142321 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142322 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 142323 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142324 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142325 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142326 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142327 - ||  || 14 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 142328 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142329 - ||  || 11 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142330 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142331 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142332 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142333 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142334 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142335 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142336 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142337 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142338 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142339 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142340 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142341 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142342 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142343 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142344 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142345 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142346 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142347 - ||  || 13 settembre 2002 || Spacewatch
|-
| 142348 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142349 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142350 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142351 - ||  || 13 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142352 - ||  || 13 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142353 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142354 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142355 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142356 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142357 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142358 - ||  || 15 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142359 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142360 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142361 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142362 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142363 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142364 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142365 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142366 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142367 - ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 142368 Majden ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 142369 Johnhodges ||  || 14 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 142370 - ||  || 15 settembre 2002 || S. F. Hönig
|-
| 142371 - ||  || 8 settembre 2002 || R. Matson
|-
| 142372 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142373 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142374 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142375 - ||  || 9 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142376 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142377 - ||  || 13 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142378 - ||  || 27 settembre 2002 || Ametlla de Mar
|-
| 142379 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142380 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142381 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142382 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142383 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142384 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142385 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142386 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142387 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142388 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142389 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142390 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142391 - ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142392 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142393 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142394 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142395 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142396 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142397 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142398 - ||  || 28 settembre 2002 || R. A. Tucker
|-
| 142399 - ||  || 28 settembre 2002 || R. A. Tucker
|-
| 142400 - ||  || 26 settembre 2002 || NEAT
|}

142401-142500 

|-
| 142401 Simonhook ||  || 27 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142402 - ||  || 27 settembre 2002 || LONEOS
|-
| 142403 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142404 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142405 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142406 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142407 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142408 Trebur ||  || 30 settembre 2002 || M. Kretlow
|-
| 142409 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142410 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142411 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142412 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142413 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142414 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142415 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142416 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142417 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142418 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142419 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142420 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142421 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142422 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142423 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142424 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142425 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142426 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142427 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142428 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142429 - ||  || 28 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142430 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142431 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142432 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142433 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142434 - ||  || 29 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142435 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142436 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142437 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142438 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142439 - ||  || 21 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142440 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142441 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142442 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142443 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142444 - ||  || 30 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142445 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142446 - ||  || 30 settembre 2002 || LINEAR
|-
| 142447 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142448 - ||  || 16 settembre 2002 || NEAT
|-
| 142449 - || 2002 TB || 1 ottobre 2002 || P. Pravec
|-
| 142450 - || 2002 TV || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142451 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142452 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142453 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142454 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142455 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142456 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142457 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142458 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142459 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142460 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142461 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142462 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142463 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142464 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142465 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142466 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142467 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142468 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142469 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142470 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142471 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142472 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142473 - ||  || 1 ottobre 2002 || Kleť
|-
| 142474 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142475 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142476 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142477 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142478 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142479 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142480 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142481 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142482 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142483 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142484 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142485 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142486 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142487 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142488 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142489 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142490 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142491 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142492 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142493 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142494 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142495 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142496 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142497 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142498 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142499 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142500 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|}

142501-142600 

|-
| 142501 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142502 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142503 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142504 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142505 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142506 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142507 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142508 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142509 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142510 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142511 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142512 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142513 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142514 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142515 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142516 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142517 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142518 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142519 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142520 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142521 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142522 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142523 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142524 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142525 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142526 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142527 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142528 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142529 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142530 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142531 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142532 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142533 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142534 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142535 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142536 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142537 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142538 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142539 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142540 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142541 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142542 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142543 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142544 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142545 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142546 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142547 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142548 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142549 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142550 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142551 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142552 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142553 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142554 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142555 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142556 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142557 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142558 - ||  || 3 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 142559 - ||  || 5 ottobre 2002 || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 142560 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142561 - ||  || 8 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142562 Graetz ||  || 10 ottobre 2002 || M. Kretlow
|-
| 142563 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142564 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142565 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142566 - ||  || 1 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142567 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142568 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142569 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142570 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142571 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142572 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142573 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142574 - ||  || 2 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142575 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142576 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 142577 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 142578 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142579 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142580 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142581 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142582 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142583 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142584 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142585 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142586 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142587 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142588 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142589 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142590 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142591 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142592 - ||  || 1 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142593 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142594 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142595 - ||  || 2 ottobre 2002 || CINEOS
|-
| 142596 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142597 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142598 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142599 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142600 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|}

142601-142700 

|-
| 142601 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142602 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142603 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142604 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142605 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142606 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142607 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142608 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142609 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142610 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142611 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142612 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142613 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142614 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142615 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142616 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142617 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142618 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142619 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142620 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142621 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142622 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142623 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142624 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142625 - ||  || 2 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142626 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142627 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142628 - ||  || 3 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142629 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142630 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142631 - ||  || 4 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142632 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142633 - ||  || 11 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142634 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142635 - ||  || 14 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142636 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142637 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142638 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142639 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142640 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142641 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142642 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142643 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142644 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142645 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142646 - ||  || 14 ottobre 2002 || G. Hug
|-
| 142647 - ||  || 14 ottobre 2002 || G. Hug
|-
| 142648 - ||  || 1 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142649 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142650 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142651 - ||  || 5 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142652 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142653 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142654 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142655 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142656 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142657 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142658 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142659 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142660 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142661 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142662 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142663 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142664 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142665 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142666 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142667 - ||  || 3 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142668 - ||  || 4 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142669 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142670 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142671 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142672 - ||  || 5 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142673 - ||  || 5 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142674 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142675 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142676 - ||  || 7 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142677 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142678 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142679 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142680 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142681 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142682 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142683 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142684 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142685 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142686 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142687 - ||  || 6 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142688 - ||  || 7 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142689 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142690 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142691 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142692 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142693 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142694 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142695 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142696 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142697 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142698 - ||  || 7 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142699 - ||  || 8 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142700 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|}

142701-142800 

|-
| 142701 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142702 - ||  || 9 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142703 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142704 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142705 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142706 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142707 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142708 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142709 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142710 - ||  || 9 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 142711 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142712 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142713 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142714 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142715 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142716 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142717 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142718 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142719 - ||  || 9 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142720 - ||  || 10 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142721 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142722 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142723 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142724 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142725 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142726 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142727 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142728 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142729 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142730 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142731 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142732 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142733 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142734 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142735 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142736 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142737 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142738 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142739 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142740 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142741 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142742 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142743 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142744 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142745 - ||  || 10 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142746 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142747 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142748 - ||  || 13 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142749 - ||  || 11 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142750 - ||  || 12 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142751 - ||  || 15 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142752 Boroski ||  || 4 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 142753 Briegel ||  || 4 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 142754 Brunner ||  || 5 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 142755 Castander ||  || 5 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 142756 Chiu ||  || 5 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 142757 Collinge ||  || 5 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 142758 Connolly ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 142759 Covey ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 142760 Csabai ||  || 10 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 142761 - ||  || 28 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142762 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142763 - ||  || 29 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142764 - ||  || 29 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142765 - ||  || 29 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142766 - ||  || 26 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142767 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142768 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142769 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142770 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142771 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142772 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142773 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142774 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142775 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142776 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142777 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142778 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142779 - ||  || 28 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 142780 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142781 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142782 - ||  || 29 ottobre 2002 || Goodricke-Pigott
|-
| 142783 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142784 - ||  || 29 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142785 - ||  || 29 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142786 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142787 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142788 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142789 - ||  || 30 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142790 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142791 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142792 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142793 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142794 - ||  || 28 ottobre 2002 || Spacewatch
|-
| 142795 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142796 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142797 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142798 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142799 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142800 - ||  || 28 ottobre 2002 || NEAT
|}

142801-142900 

|-
| 142801 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142802 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142803 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142804 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142805 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142806 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142807 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142808 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142809 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142810 - ||  || 31 ottobre 2002 || Christopher Kessler
|-
| 142811 - ||  || 31 ottobre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 142812 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142813 - ||  || 31 ottobre 2002 || LONEOS
|-
| 142814 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142815 - ||  || 31 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 142816 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142817 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142818 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142819 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142820 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142821 - ||  || 31 ottobre 2002 || LINEAR
|-
| 142822 Czarapata ||  || 30 ottobre 2002 || SDSS
|-
| 142823 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142824 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142825 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142826 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142827 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142828 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142829 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142830 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142831 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142832 - ||  || 1 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142833 - ||  || 2 novembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 142834 - ||  || 2 novembre 2002 || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 142835 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142836 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142837 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142838 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142839 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142840 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142841 - ||  || 2 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142842 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142843 - ||  || 4 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142844 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142845 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142846 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142847 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142848 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142849 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142850 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142851 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142852 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142853 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142854 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142855 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142856 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142857 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142858 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142859 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142860 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142861 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142862 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142863 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142864 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142865 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142866 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142867 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142868 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142869 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142870 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142871 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142872 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142873 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142874 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142875 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142876 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142877 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142878 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142879 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142880 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142881 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142882 - ||  || 2 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142883 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142884 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142885 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142886 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142887 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142888 - ||  || 4 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142889 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142890 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142891 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142892 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142893 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142894 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142895 - ||  || 5 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142896 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142897 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142898 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142899 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142900 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|}

142901-143000 

|-
| 142901 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142902 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142903 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142904 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142905 - ||  || 5 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142906 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142907 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142908 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142909 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142910 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142911 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142912 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142913 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142914 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142915 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142916 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142917 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142918 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142919 - ||  || 6 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 142920 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142921 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142922 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142923 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142924 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142925 - ||  || 6 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142926 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142927 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142928 - ||  || 3 novembre 2002 || NEAT
|-
| 142929 - ||  || 5 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142930 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142931 - ||  || 6 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142932 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142933 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142934 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142935 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142936 - ||  || 6 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142937 - ||  || 7 novembre 2002 || Spacewatch
|-
| 142938 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142939 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142940 - ||  || 7 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142941 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142942 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142943 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142944 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142945 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142946 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142947 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142948 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142949 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142950 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142951 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142952 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142953 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142954 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142955 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142956 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142957 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142958 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142959 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142960 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142961 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142962 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142963 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142964 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142965 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142966 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142967 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142968 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142969 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142970 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142971 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142972 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142973 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142974 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142975 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142976 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142977 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142978 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142979 - ||  || 7 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142980 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142981 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142982 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142983 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142984 - ||  || 8 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142985 - ||  || 10 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142986 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142987 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142988 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142989 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142990 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142991 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142992 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142993 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142994 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142995 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142996 - ||  || 11 novembre 2002 || LONEOS
|-
| 142997 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142998 - ||  || 12 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 142999 - ||  || 13 novembre 2002 || LINEAR
|-
| 143000 - ||  || 11 novembre 2002 || LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0142001